

Клембановиці — село в гміні Леґницьке Поле Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Клембановиці — село в гміні Радваніце Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства